Henne kan syfta på:

Geografi

Danmark

 Henne Å

Haiti 

 Baie de Henne (ort), Nord-Ouest,